Lebăda neagră este denumirea comună pentru Cygnus atratus, o pasăre acvatică australiană.

Lebăda neagră se mai poate referi la:
 Lebăda neagră (film din 1942)
 Lebăda neagră (film din 2010), cu Natalie Portman